Kecamatan Bulu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bulu (administrativ by), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Bulu (distrikt i Indonesien, lat -7,32, long 110,09), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Bulu (distrikt i Indonesien, lat -6,85, long 111,37), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar